La Princesa Luisa Carolina Maximiliana Emmanuela de Stolberg-Gedern (Louise Maximilienne Caroline Emmanuele, 20 de septiembre de 1752 - 29 de enero de 1824) fue la esposa del demandante jacobita al trono inglés y escocés Carlos III. Se le llama comúnmente Condesa de Albany.

Nacimiento y vida temprana 
Luisa nació en Mons, Hainaut, en los Países Bajos austríacos (actual Bélgica). Era la hija mayor del príncipe Gustavo Adolfo de Stolberg-Gedern y de su esposa, la princesa Isabel de Hornes, la hija menor de Maximiliano, príncipe de Hornes. Cuando solo tenía cuatro años de edad, su padre murió en la batalla de Leuthen. 

Cuando tenía siete años, fue enviada a ser educada en la escuela adjunta al convento de St. Waudru de Mons. La misión de este convento era proporcionar un hogar para jóvenes damas de la nobleza que tenían medios económicos suficientes para vivir en soltería. En 1766 la emperatriz María Teresa organizó el convento para dar a Luisa uno de sus prebendas dotados. Aunque técnicamente Luisa era una canonesa (un tipo de monja), no estaba obligada a permanecer en el claustro del convento y todavía se le permitía viajar en la sociedad. De hecho, para la mayoría de las canonesas, la aceptación de una prebenda no era más que una etapa temporal hasta encontrar esposos nobles apropiados.

Matrimonio 
En 1771, la hermana menor de Luisa, la Princesa Carolina (también canonesa en St. Waudru) se casó con Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva, IV Duque de Liria y Jérica, hijo único del  Duque de Berwick (bisnieto del rey Jacobo II de Inglaterra y VII de Escocia). El tío del duque de Berwick, el duque de Fitz-James, comenzó las negociaciones con la madre de Luisa para un matrimonio entre Luisa y Carlos Eduardo, el reclamante jacobita a los tronos de Inglaterra y Escocia. Aunque el rey Luis XV de Francia reconoció la sucesión de la casa de Hannover, también esperaba que la legítima línea de Estuardo no desapareciera y sería una amenaza constante para los Hannover.

Las negociaciones fueron delicadas, ya que la familia de Luisa no tenía dinero propio y dependía totalmente de la buena voluntad de la emperatriz María Teresa (quien fue aliada de los Hanover). El 28 de marzo de 1772 Luisa se casó por poderes con Carlos en París. La pareja se reunió por primera vez el 14 de abril de 1772, cuando renovaron sus votos matrimoniales en persona en la ciudad de Macerata, Italia. Luisa fue a partir de ahora reconocida por los jacobitas como la Reina Luisa de Inglaterra, Escocia, Francia e Irlanda.

Carlos y Luisa pasaron los dos primeros años de su vida matrimonial en Roma. A pesar de la diferencia de edad (él tenía 52, mientras que ella tenía 20 años), al principio la pareja estaba feliz, pero había varias sombras en la relación. No había ninguna señal de que Luisa concibiera un hijo. Carlos había alentado la creencia de que, si se casaba, el Papa lo reconocería como rey de Inglaterra y Escocia, y que Francia podría proporcionar fondos para otro levantamiento jacobita. A Luisa se le había prometido virtualmente que sería tratada como una reina. En cambio, Carlos encontró decepcionadas sus esperanzas tanto de un hijo como de reconocimiento diplomático, mientras que Luisa se encontró casada con un viejo príncipe sin perspectivas.

En 1774, Carlos y Luisa se mudaron a Florencia, donde comenzaron a usar el título de "Conde y Condesa de Albany" para evitar las dificultades que la nobleza italiana tenía para dirigirse a ellos como Rey y Reina de Gran Bretaña. Se quedaron como invitados del Príncipe Corsini hasta que Carlos compró el Palacio de San Clemente en 1777.

Conde Vittorio Alfieri

Ancestros 

</center>

Bibliografía 
 Douglas, Hugh. Bonnie Prince Charlie in love. Sutton Publishing, 2003.

 Crosland, Margaret. Louise of Stolberg, Countess of Albany. Edinburgh: Oliver & Boyd, 1962.
 Lee, Vernon (i.e. Violet Paget). The Countess of Albany. London: W.H. Allen, 1884. Full text.
 Mitchiner, Margaret. No Crown for the Queen: Louise de Stolberg, Countess of Albany, and Wife of the Young Pretender. London: Jonathan Cape, 1937.
 Vaughan, Herbert. The Last Stuart Queen. London: Duckworth, 1910.
 Chisholm, Hugh, ed. (1911). "Albany, Louise, Countess of". Encyclopædia Britannica (11th ed.). Cambridge University Press
 "Albany, Louisa, Countess of". Dictionary of National Biography. London: Smith, Elder & Co. 1885–1900.
 "Albany, Louisa Maria Caroline". New International Encyclopedia. 1905.
 "Albany, Louisa Maria Caroline". Encyclopedia Americana. 1920.

Enlaces externos 

Casa de Stolberg
Casa de Estuardo
Jacobitas
Nobles de Alemania del siglo XVIII
Nobles de Alemania del siglo XIX
Nacidos en Mons
Fallecidos en Florencia